Heidkämper ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Heidkämper (1866–1950), deutscher Pastor und Politiker
 Otto Heidkämper (1901–1969), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg